Die 16. Squash-Weltmeisterschaft der Herren ( 1992 Men's World Open Squash Championship) fand vom 21. bis 26. September 1992 in Johannesburg, Südafrika statt. Das Gesamtpreisgeld betrug 160.000 US-Dollar.
 
Titelverteidiger Rodney Martin traf wie schon im Vorjahr im Halbfinale auf Chris Dittmar, unterlag diesem aber diesmal mit 1:3. Dittmar bestritt sein fünftes Weltmeisterschafts-Endspiel und zum vierten Mal hieß sein Gegner Jansher Khan. Khan blieb erneut siegreich, mit 15:11, 15:9, 10:15 und 15:6 bezwang er Dittmar. Für Khan war dies der vierte Titel, während Dittmar nunmehr fünf Finalniederlagen bei Weltmeisterschaften zu verzeichnen hatte.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 Finale auf YouTube (englisch)

Einzelnachweise 

 
1992
Squashturnier in Johannesburg
PSA World Tour 1992/93